PP (complexidade) — classe de problemas de decisão decidíveis por uma Máquina de Turing probabilística em tempo polinomial
 Grupo PSA — indústria automotiva francesa que produz automóveis e motocicletas sob as marcas Peugeot e Citroën
 Polipropileno — tipo de plástico
 Polipeptídeo pancreático — polipeptídeo secretado pelas células PP no pâncreas endócrino
 Piloto privado — primeiro passo para quem quer se tornar um piloto de avião comercial

Partidos políticos

Brasil 
 Partido Português — extinto; do período imperial do Brasil
 Partido Progressista (1993) — extinto; formado com a fusão do PST e do PTR
 Partido Popular (Brasil) — extinto partido político brasileiro que teve em Tancredo Neves sua maior liderança
 Progressistas — conhecido pela sigla PP

Portugal 
 Partido Progressista (Portugal) — do final do século XIX
 CDS – Partido Popular — partido político português inspirado pela democracia cristã e aberto também a conservadores e liberais clássicos

Outros países 
 Partido Popular (Espanha) — partido político conservador da Espanha fundado em 1989

Desambiguações de siglas
Desambiguações de política